Бурштейн () — еврейская фамилия. Известные носители:
  (1918—1996) — израильский писатель и религиозный педагог.
  (1867—1925) — литовский и израильский раввин.
 Бурштейн, Аврум (1971) — израильский музыкант (клезмер).
 Бурштейн, Анатолий Израилевич (1935—2020) — советский и израильский физик-теоретик.
  (род. 1970) — израильский писатель и переводчик, доктор литературы.
 Бурштейн, Иосиф Ильич (псевдоним Юзеф Юзовский, 1902—1964) — советский театровед и театральный критик.
 Бурштейн, Лев Маркович (род. 1955) — советский и российский учёный-геофизик, член-корреспондент РАН (2022).
  (род. 1945) — американский и израильский актёр театра на идише.
  (род. 1955) — израильский раввин.
 Бурштейн, Мечислав Ильич (псевдоним Бурский; 1903—1944) — советский агротехник и агробиолог, брат И. И. Бурштейна.
  (1922—2005) — румынский и израильский еврейский общественный деятель.
  (1896—1986) — комедийный актёр театра на идише, отец М. Бурштейна.
 Бурштейн, Ревекка Хаимовна (1904—1992) — советский учёный-химик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1965).
 Бурштейн, Таль (род. 1980) — израильский баскетболист.